Schonath ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schonath (* 1951), deutscher Politiker (REP)
 Columba Schonath (1730–1787), deutsche Dominikanerin und Mystikerin
Wilhelm Schonath (1907–1979), deutscher Bibliothekar